Deux navires de la Marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM Kaura :
 Le KNM Kaura (1943), ex-Unterseeboot 995, un U-Boot de type VII ayant servi dans la Kriegsmarine lors de la Seconde Guerre mondiale. Désarmé le 8 mai 1945 lors de la capitulation de l'Allemagne nazie, il est saisi par le Royaume-Uni puis offert à la Norvège où il servit de navire-école. Il est remis en service dans la Marine royale norvégienne le 1er décembre 1952, et à nouveau désarmé (définitivement, cette fois) en octobre 1965. Rendu à l’Allemagne de l'Ouest, il est envoyé en 1972 au Mémorial naval de Laboe comme navire musée. Il est le seul U-boot type VIIC/41 suvivant dans le monde.
 Le KNM Kaura (S-315), un sous-marin de  lancé en 1964 et vendu à la marine royale danoise pour les pièces de rechange en 1991.

Notes et références